Culla – mobile in cui vengono tenuti i neonati
 Culla – comune della Spagna
 Culla – parte di un pezzo di artiglieria
 Culla – parte inferiore del telaio, cui è solitamente fissato il propulsore di una motocicletta
 Culla (Cradle) – romanzo fantascientifico di Arthur C. Clarke
 Culla dell'umanità – luogo d'interesse internazionale
 La culla – dipinto di Berthe Morisot del 1872
 La culla – dipinto di Gustav Klimt del 1917 e 1918